Кубок Канады по кёрлингу 2016 () проводился в городе Брандон (провинция Манитоба) c 30 ноября по 4 декабря 2016 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 13-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2018, в очередном розыгрыше  2017 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2017.

Среди мужских команд победителями (в 1-й раз в своей истории) стала команда скипа Рида Карразерса.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Дженнифер Джонс (в 3-й раз в своей истории выиграв Кубок; предыдущие победы были в 2007 и 2011 годах). Дженнифер Джонс стала самой титулованной женщиной-скипом в истории Кубка Канады, сравнявшись по количеству побед со Стефани Лоутон, но имея в запасе ещё и одно 2-е место (в 2006 году), чего у Лоутон нет.

Квалификация для участия в турнире 
В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 7 мужских и 7 женских команд. Автоматическую квалификацию в розыгрыш Кубка получили победители  и  чемпионатов Канады 2016 (соответственно, команды скипов Кевина Кюи и Челси Кэри). Также автоматическую квалификацию получили победители (в случае мужчин — финалисты) предыдущего Кубка Канады 2015 (соответственно, команды скипов Майка Макьюэна и Рэйчел Хоман). Остальные 5 мест в каждом из розыгрышей заполнили команды, занимающие, если не учитывать вышеуказанные команды, по результатам сезона 2015—2016 пять лучших мест в системе рейтингования канадских команд  ().

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: команда, занявшая 1-е место, проходит напрямую в финал, команды, занявшие в группе 2-е и 3-е место, играют в полуфинале за выход в финал.

Время начала матчей дано по UTC−6.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места.

Сессия 1. 30 ноября, 8:30

Сессия 2. 30 ноября, 13:30

Сессия 3. 30 ноября, 18:30

Сессия 4. 1 декабря, 8:30

Сессия 5. 1 декабря, 13:30

Сессия 6. 1 декабря, 18:30

Сессия 7. 2 декабря, 8:30

Сессия 8. 2 декабря, 13:30

Сессия 9. 2 декабря, 18:30

Тай-брейк 
В первом матче встречались команды Брэда Джейкобкса и Стива Лэйкока. Победитель встречался во втором матче с командой Джона Эппинга, которая в групповом этапе выиграла у обеих этих команд. Победитель второго матча выходил в полуфинал плей-офф с 3-го места.

Тай-брейк 1. 3 декабря, 8:30

Тай-брейк 2. 3 декабря, 13:30

Плей-офф 

Полуфинал. 3 декабря, 18:30

Финал. 4 декабря, 18:30

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места.

Сессия 1. 30 ноября, 8:30

Сессия 2. 30 ноября, 13:30

Сессия 3. 30 ноября, 18:30

Сессия 4. 1 декабря, 8:30

Сессия 5. 1 декабря, 13:30

Сессия 6. 1 декабря, 18:30

Сессия 7. 2 декабря, 8:30

Сессия 8. 2 декабря, 13:30

Сессия 9. 2 декабря, 18:30

Тай-брейк 
3 декабря, 8:30

Плей-офф 

Полуфинал. 3 декабря, 13:30

Финал. 4 декабря, 13:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Канады 2016
 Официальная газета турнира «The Morning Cup» (5 выпусков; PDF)
 The Morning Cup (выпуск 1; 30 ноября)
 The Morning Cup (выпуск 2; 1 декабря)
 The Morning Cup (выпуск 3; 2 декабря)
 The Morning Cup (выпуск 4; 3 декабря)
 The Morning Cup (выпуск 5; 4 декабря)
 Видео: плейлист «2016 Home Hardware Canada Cup» (17 видео: полные записи матчей, лучшие моменты, интервью) — канал «Curling Canada» на YouTube

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2016

2016
Спорт в Канаде в 2016 году
Спортивные соревнования в Брандоне (Манитоба)